Ukraine (журнал) — назва декількох журналів, що видавалися українською діаспорою в різних країнах.

 «Ukraine» (L'Ukraine) — місячник французькою мовою про українські справи, виходив у Лозанні (Швейцарія) з червня 1915 до 1920 року. Видавець і редактор — В. Степанківський за активної співпраці М. Тишкевича.
 «Ukraine» (Die Ukraine) — орган Німецько-українського товариства в Берліні, виходив у 1918 — 1926 роках (всіх 40 чч.). Головний редактор А. Шмідт. Статті з українознавства, на теми актуальної ситуації України, про німецько-українські взаємини тощо. Між співробітниками з німецьких учених і публіцистів були: П. Рорбах, Еміль Нольде, Г. Шпехт, Б. Ган та інші.
 «Ukraine» — англомовний журнал Української Ради в Америці (1916—1918).

Див. також 
 Україна (журнал)

Література 
 Енциклопедія українознавства

Посилання 
 Числа газети «L'Ukraine»

Періодичні видання української діаспори
Лозанна
ЗМІ Берліна
Журнали з українознавства
Українські журнали США
Англомовні журнали
Журнали німецькою
Журнали французькою